Horna steht für:

 eine finnische Black-Metal-Band, siehe Horna
 Horna (Antarktika), Gruppe von Nunatakkern im Königin-Maud-Land, Antarktika

Horna ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Horna (* 1987), deutsche Leichtathletin
 Luis Horna (* 1980), peruanischer Tennisspieler